Parratt ist der Familienname folgender Personen:

 John Parratt (* 1938), britischer Theologe
 Walter Parratt (1841–1924), englischer Organist, Musikpädagoge, Chorleiter und Komponist